

Patronymie 
 Famille Florio, dynastie industrielle italienne
 Vincenzo Florio (sénateur) (1799-1868), sénateur du Royaume d'Italie
  (1838–1891), sénateur du Royaume d'Italie
 Ignazio Florio Jr. (1869-1957), industriel
  (1870–1947), épouse Lanza, princesse de Trabia
 Vincenzo Florio (1883-1959), fondateur de la Targa Florio
 Franca Florio (1873-1950), épouse d'Ignazio junior
 Antonio Florio (1956), chef d'orchestre italien.
 Francesco Florio (1428-1484), dominicain italien.
 James Florio (1937-2022), homme politique américain.
 John Florio (1553–1625), linguiste, lexicographe et traducteur anglais d'origine italienne.
 Marguerite Florio (1944-), personnalité politique suisse.
 Olivier Florio (1972-), compositeur français.

Architecture 
 Villa Florio (Palerme), villa de la famille Florio.
 Villa Florio (Rome), villa de la famille Florio.

Art 
 Franca Florio, regina di Palermo, ballet de Lorenzo Ferrero.

Économie politique 
 Exon-Florio, amendement américain visant à bloquer l'acquisition d'une entreprise par des intérêts étrangers.

Industrie 
 , production du marsala Florio.
 , compagnie maritime de la famille Florio.
 , pêcherie de la famille Florio.

Sport automobile 
 Targa Florio, course automobile créée par Vincenzo Florio

Voir aussi 
 René Floriot